Anglesey steht für:

 Anglesey, eine Insel vor der Nordwestküste von Wales
 Anglesey Airport, ein Flughafen und 
 Anglesey Coastal Path, ein Wanderweg auf der gleichnamigen Insel
 Anglesey Abbey, ein Herrenhaus in Lode, England

 Anglesey (Delaware), ein gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Delaware
 Anglesey (Staffordshire), eine englische Gemeinde

Siehe auch:
 Anglesea, Name verschiedener Orte